

Георгієвське сільське поселення — сільське поселення, район імені Лазо, Хабаровський край
 Георгієвське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край